Allan "Al" Shields, kanadski profesionalni hokejist, * 10. maj 1907, Ottawa, Ontario, Kanada, † 24. september 1975. 

Shields je igral na položaju branilca. Zaigral je za različna NHL moštva, med drugim za Ottawa Hockey Club, Philadelphia Quakers, New York Americans, Montreal Maroons in Boston Bruins. Skupaj je v ligi NHL prebil 11 sezon.

Kariera
Shields je začel svojo kariero v članskem amaterskem moštvu Ottawa Montagnards. Že sredi svoje prve sezone je kot prost igralec prestopil v ligo NHL k moštvu Ottawa Hockey Club. Po treh sezonah v Ottawi so ga zamenjali v moštvo Philadelphia Quakers. Pri Quakersih je ostal le eno sezono, nato so ga na razpršitvenem naboru izbrali v moštvu New York Americans. Tudi tam je ostal le eno sezono, saj se je po koncu le-te vrnil v Ottawo. 

Za sezono 1934/35 so ga zamenjali v moštvo Montreal Maroons, s katerim je nato osvojil Stanleyjev pokal. V Montrealu je ostal eno sezono, saj je v sezoni 1936/37 kot posojen igralec nastopal za New York Americanse. Americansi so ga nato naprej posodili moštvu Boston Bruins. Svojo zadnjo sezono v ligi NHL je Shields odigral v dresu Montreal Maroons, v sezoni 1937/38.

Zatem je še štiri sezone igral v ligi American Hockey League, nato pa postal trener. Med drugo svetovno vojno ga je vpoklicala kanadska letalska služba RCAF, tako da je igral za vojaško moštvo Arnprior RCAF. Od 1946 je tudi sodil v ligi AHL, dokler ni leta 1948 dokončno zaključil svojo pot v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 27/28
|
| 15
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Montagnards
| Pokal Allan
| 27/28
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 27/28
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 27/28
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 28/29
|
| 42
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Flyers
| AHA
| 28/29
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 29/30
|
| 44
| 6
| 3
| 9
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 43
| 7
| 3
| 10
|
| 98
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 4
| 1
| 5
|
| 45
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 32/33
|
| 48
| 7
| 4
| 11
|
| 119
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 33/34
|
| 47
| 4
| 7
| 11
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 34/35
|
| 42
| 4
| 8
| 12
|
| 45
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 35/36
|
| 45
| 2
| 7
| 9
|
| 81
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| New York Americans
| NHL
| 36/37
|
| 27
| 3
| 0
| 3
|
| 79
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 36/37
|
| 18
| 0
| 4
| 4
|
| 15
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 37/38
|
| 48
| 5
| 7
| 12
|
| 67
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New Haven Eagles
| IAHL
| 38/39
|
| 25
| 2
| 2
| 4
|
| 17
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New Haven Eagles
| IAHL
| 39/40
|
| 45
| 5
| 9
| 14
|
| 26
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| New Haven Eagles
| AHL
| 40/41
|
| 48
| 9
| 16
| 25
|
| 59
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Buffalo Bisons
| AHL
| 40/41
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Lions
| AHL
| 41/42
|
| 51
| 3
| 10
| 13
|
| 24
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Arnprior RCAF
| OVHL
| 42/43
|
| 8
| 4
| 6
| 10
|
| 16
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| Arnprior RCAF
| OVHL
| 43/44
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 670
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 787
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Dosežki
Zaigral na tekmi zvezd lige NHL (1933/34)
Zmagovalec Stanleyjevega pokala (1935)

Viri
Igralci New York Americans

Zunanje povezave

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski sodniki
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Ottawa Montagnards
Hokejisti New Haven Eagles
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti St. Louis Flyers
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti New York Americans
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Buffalo Bisons (AHL)
Hokejisti Washington Lions
Hokejisti Arnprior RCAF